ван дер Хейде () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Ван дер Хейде, Антон (1923—?) — нидерландский футболист.
 Ван дер Хейде, Арьен (род. 2001) — нидерландский футболист.
  (1840—1928) — нидерландский архитектор.
 Ван дер Хейде, Вим (1925—1986) — нидерландский футболист.
  (род. 1942) — нидерландский футболист.
 Ван дер Хейде, Гер (род. 1959) — нидерландский футболист.
  (1917—1980) — нидерландский футболист.
  (род. 1978) — нидерландский футболист и тренер.
  (род. 1985) — нидерландская актриса.
 Ван дер Хейде, Франс (род. 1941) — нидерландский футболист.
 Ван дер Хейде, Франс (род. 1966) — нидерландский футболист.